Беррути — итальянская фамилия.

 Беррути, Арольдо — ватерполист, участник олимпийских игр 1924 года.
 Беррути, Ливио — легкоатлет, олимпийский чемпион.